SBCM fait référence à :
 
 Service budgétaire et comptable ministériel

Codes OACI des aéroports